(768) Струвеана () — астероид главного пояса, который был открыт 4 октября 1913 советским астрономом Григорием Неуйминым в Симеизском обсерватории Пулковской обсерватории и назван в честь семейной династии астрономов Василия Яковлевича Струве, Отто Васильевича Струве и Германа Оттовича Струве.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды, названные в честь людей